Те́ндер ( от  — обслуживать):

Экономика 
 Тендер — конкурсная форма проведения подрядных торгов.

Техника 
 Тендер паровоза — вагон (повозка) особой конструкции, прицепляемый непосредственно к паровозу и служащий для размещения в нём топлива и воды.
 Тендер — тип одномачтового парусного судна.
 Тендер — простое плоскодонное моторное судно.

См. также 
 Тиндер